Stranraer Harbour is een spoorwegstation van National Rail in Dumfries and Galloway in Schotland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door First ScotRail. 

Spoorwegstation in Dumfries and Galloway